Кейрос () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

Известные носители 
 Кейрос, Винисиус (род. 1983) — бразильский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории.
 Кейрос, Жио (род. 2003) — бразильская футболистка.
 Кейрос, Изакиас (род. 1994) — бразильский гребец на каноэ, трёхкратный призёр Олимпийских игр 2016 года.
 Кейрос, Моасир Сикейра де (1902—1992) — бразильский футболист, нападающий. Кейрос, Ракел ди (1910—2003) — бразильская писательница.
 Кейрос, Факундо (род. 1998) — уругвайский футболист.
 Кейрос, Эусебио ди (1812—1868) — бразильский политический и государственный деятель.

 Составные фамилии 
 Перейра де Кейрос, Мария Изаура (род. 1918) — бразильский социолог.
 Ду Кейрос (род. 2000) — бразильский футболист.

 Топоним 
 Бразилия 
 Кейрос — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.

 См. также 
 Кейрош